Пустяки:

 Пустяки — игра.
 Пустяки — пьеса-сказка в трёх действиях советского драматурга Евгения Шварца.